

Населені пункти та їхні частини
 Ліпи — село в гміні Стара Кішева Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ліпи — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпи — частина міста Белхатув у Белхатовському повіті Лодзинського воєводства
 Ліпи — частина міста Лежайськ у Лежайському повіті Підкарпатського воєводства
 Ліпи — частина міста Любава в Ілавському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпи — частина села Жукув у гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпи — частина села Бжуза в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпи — частина села Сумін у гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Ліпи — лісова осада в гміні Клодава Ґожовського повіту Любуського воєводства

Примітки